Língua fanti - uma das línguas faladas em Gana
Fanti (povo) - são um povo sudanês da África ocidental,

Desambiguação